Ми́хал Жиме́рский (, настоящая фамилия — Лыжви́ньский, , псевдоним — Ро́ля, ,  — ) — польский военачальник, маршал Польши. Кавалер ордена «Победа».

Биография 
Родился 4 сентября 1890 года в Кракове. В 1910 году поступил на юридический факультет Ягеллонского университета. В 1911—1912 — проходил службу в Австро-Венгерской армии в качестве вольноопределяющегося, сдал экзамен на офицера резерва. В 1914 году, с началом 1-й мировой войны, вступил в Польский легион в составе Австро-Венгерской армии. Воевал на Восточном фронте, дослужился до подполковника, был командиром полка.

В 1918 году, с образованием независимой Польши, вступил в польскую армию. В чине полковника командовал пехотной бригадой, затем дивизией. Участвовал в Советско-польской войне. После войны учился в военной академии Сен-Сир во Франции. По возвращении из Франции был произведён в генералы. Служил в генштабе польской армии.

В 1926 году не поддержал военный переворот маршала Ю. Пилсудского и даже участвовал в военных действиях против сторонников маршала, за что военным трибуналом был приговорён к 5 годам тюрьмы и разжалован в рядовые. После освобождения в 1931 году стал тайным членом Коммунистической партии Польши. В 1938 году эмигрировал во Францию.

После оккупации Германией территории Польши вернулся в Польшу по заданию коммунистической партии, активно участвовал в движении Сопротивления. С мая 1943 года военный советник в Главном штабе Гвардии Людовой (в том же году ему вновь присвоено генеральское звание). Был известен под псевдонимом Роля; кроме того, использовал псевдонимы Завиша (Zawisza), Морский (Morski), Липский (Lipski). В январе 1944 в стал главнокомандующим Армии Людовой, одновременно являлся руководителем ведомства национальной обороны в Польском Комитете национального освобождения. Декретом Крайовой Рады Народовой от 21 июля 1944 1-я польская армия и Армия Людова были объединены в Войско Польское, а Михал Жимерский назначен его главнокомандующим.

В 1944 — военный министр так называемого Люблинского комитета — фактически полностью подконтрольного СССР польского правительства. 3 мая 1945 года ему было присвоено звание маршала Польши. 9 июня 1945 года маршал Жимерский был награждён высшим советским полководческим орденом «Победа». В 1945—1949 годах — министр обороны Польши. В 1946—1948 — председатель Государственной комиссии безопасности. В 1949—1952 — член Государственного совета.

14 мая 1953 года арестован по ложному обвинению и брошен в тюрьму. В 1955 году освобождён. В 1955—1967 годах занимал пост вице-президента Польского народного банка. С 1971 года — почётный президент Союза борцов за свободу и демократию. В 1981—1986 годах член Центрального комитета Польской объединённой рабочей партии (ПОРП). В 1987 году выведен из ЦК за осуждение перестройки.

Скончался 15 октября 1989 года в Варшаве. Похоронен на кладбище Воинское Повонзки.

Награды 
 Орден Строителей Народной Польши (1970)
 Кавалер Большого креста ордена «Virtuti Militari»
 Серебряный крест ордена «Virtuti Militari»
 Кавалер Большого креста ордена Возрождения Польши
 Командор ордена Возрождения Польши
 Орден «Крест Грюнвальда» I степени
 Крест Храбрых (четырежды)
 Партизанский крест (1946)
 Орден «Победа» (СССР, № 17 — 9.08.1945)
 Орден Ленина (СССР)
 Орден Дружбы народов (СССР, 09.10.1973)
 Орден «Легион Почёта» степени командующего (США) () (награду вручал генерал Эйзенхауэр, Франкфурт, 1945)
 Орден Белого льва 1 степени (ЧССР)
 Орден Народного героя (Югославия)

Интересные факты 
Псевдонимом Завиша (Zawisza) во время пребывания в подполье во время немецкой оккупации пользовался и маршал Эдвард Рыдз-Смиглы.

Примечания 

Члены Коммунистической партии Польши
Военачальники Второй мировой войны
Члены ЦК ПОРП
Похороненные на кладбище Воинские Повонзки
Маршалы Польши
Члены Польской рабочей партии
Члены Президиума Крайовой Рады Народовой
Члены Польского комитета национального освобождения
Депутаты Законодательного сейма (1947—1952)